Alan C. Gilmore (ur. 1944 w Greymouth) – nowozelandzki astronom.

W latach 1981–2003 odkrył we współpracy ze swoją żoną Pamelą Kilmartin 41 planetoid; samodzielnie odkrył dwie planetoidy (w 2005 i 2007). Pracował w Mount John University Observatory i na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Canterbury w Christchurch. Małżonkowie przeszli na emeryturę w 2014.

30 sierpnia 2007 odkrył okresową kometę P/2007 Q2 (Gilmore).

W uznaniu zasług jego oraz jego żony, Pameli, jedną z planetoid nazwano (2537) Gilmore.

Przypisy 

Nowozelandzcy astronomowie XX wieku
Nowozelandzcy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1944